Каргинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Ростовская область
 Каргинское сельское поселение — входит в Боковский район

Ульяновская область
 Каргинское сельское поселение — входит в Вешкаймский район